Кашаев, Айрат Рустемович (23 ноября 1984, Казань) — российский дирижёр.

Биография
Айрат Кашаев родился в 1984 году в Казани. 

Окончил с отличием Казанское музыкальное училище имени И.В.Аухадеева (2004), Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по специальности «хоровое дирижирование»        (класс профессора Л. З. Конторовича, 2009 год, диплом с отличием), по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора  Г.Н.Рождественского, 2012 год, диплом с отличием), ассистентуру-стажировку (класс профессора В.К.Полянского, 2020 год). 

Стипендиат Президента Республики Татарстан (2007 год). 

В 2009 году стал лауреатом I премии II Всероссийского конкурса хоровых дирижёров. 

По окончании консерватории был удостоен звания «Лучший выпускник года – 2012».

Творческая деятельность 
В качестве приглашенного дирижёра Айрат Кашаев работал с такими коллективами как: Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Концертный симфонический оркестр московской консерватории, Московский молодёжный камерный оркестр,   Симфонический оркестр имени С.В.Рахманинова, Ярославский академический губернаторский оркестр, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр, Липецкий симфонический оркестр, Камерный оркестр «Новая музыка», Государственный камерный хор Республики Татарстан, Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», Театр "Московская оперетта".

В сезоне 2011—2012 дирижировал серией спектаклей «Евгений Онегин» П.И.Чайковского в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». В сезоне 2012—2013 Айрат Кашаев дирижировал серией балетов «Щелкунчик» П.И.Чайковского и «Анюта» В. Гаврилина в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля. Также в феврале 2013 года дирижировал оперой «Евгений Онегин» П.И.Чайковского в рамках XXXI Международного оперного фестиваля им. Ф.И.Шаляпина.

С 2008 по 2017 год Айрат Кашаев — главный дирижёр театра Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской. В этом качестве осуществил постановки балетов «Пульчинелла» И.Ф.Стравинского и «Щелкунчик» П.И.Чайковского на сцене Центра Оперного Пения Галины Вишневской, опер «Дидона и Эней» Генри Перселла, «Анна Снегина» В.Г.Агафонникова, «Una cosa rara» Мартин-и-Солера,«Гензель и Гретель» Э.Хумпердинка, «Луна» К.Орфа (Первое исполнение в России. Постановка осуществлена на сцене Камерного музыкального театра имени Б.А.Покровского), "Аминта" С.Ю. Гаврилова, оперетты "Вольный ветер " И.О.Дунаевского. 

С 2011 по 2013 год Айрат Кашаев — художественный руководитель Академического хора Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата Пятого международного хорового фестиваля «Пою Богу моему дондеже есмь» (2012) и Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» (2012; 2013 — гран-при). В 2012 и 2013 годах хор под управлением А. Кашаева выступал в Большом концертном зале имени С. Сайдашева в рамках Казанской хоровой ассамблеи. В мае 2013 года Академический хор Колледжа имени Гнесиных под руководством А.Кашаева получил золотой диплом Первого международного хорового фестиваля-конкурса «Приношение П.И. Чайковскому».

В рамках фестиваля «Открытая сцена» Айрат Кашаев был музыкальным руководителем и дирижёром постановки оперы-буфф Гаэтано Доницетти «Колокольчик» на сцене Московского музыкального театра «Геликон-Опера», совместно с Российской академией театрального искусства (ГИТИС). В апреле 2012 года дирижировал первым исполнением этой оперы в Казани, при участии камерного оркестра «Новая музыка» и Государственного камерного хора Республики Татарстан..

С 2013 года Айрат Кашаев — приглашенный дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля.

С 2013-2020 — ведущий дирижёр Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина.

С апреля 2013 года — дирижёр Камерного театра имени Б.А.Покровского по приглашению музыкального руководителя театра Г.Н.Рождественского. 

Айрат Кашаев — дирижёр и ассистент Г.Н. Рождественского в спектаклях «Блудный сын» Б.Бриттена, «Лазарь, или Торжество Воскрешения» Ф.Шуберта-Э.Денисова, «Лиса-плутовка» Л.Яначека.

Дирижёр и ассистент И.А.Солженицына в спектакле "Милосердие Тита" В.А.Моцарта, "Один день Ивана Денисовича" А.В.Чайковского.

Дирижёр-постановщик оперы «Stabat Mater» Дж.Б. Перголези.

Дирижёр-постановщик оперы «Титий Безупречный» А. Маноцкова.

С 2015 года — художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Всероссийского образовательного форума «Таврида».

Художественный руководитель Музыкальной академической ассамблеи молодых композиторов, музыковедов, музыкантов «Эхо Тавриды» (2017).

Автор, художественный руководитель и главный дирижер Мирового молодежного симфонического оркестра (ММСО), в рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Сочи, 2017).

Главный дирижер международного фестиваля "Ода миру" (Липецк, 2018).

С сентября 2018 дирижер Большого театра России.

С 2019 года — приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением А.В.Сладковского.

Председатель жюри в номинации "Гобой" Двенадцатого международного конкурса Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского для исполнителей на духовых и ударных инструментах (Москва, 2022)

Дирижер Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли (Баку, 2022)

Музыкальный руководитель оперной лаборатории для молодых специалистов в сфере музыкального театра "OperaLab" . Дирижёр-постановщик оперы "Похождения повесы" И.Ф.Стравинского.

Дирижер-постановщик оперы "Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова в рамках Международной летней оперно-симфонической лаборатории "New opera world" (2018).

Дирижер-постановщик рок-оперы "Неравнодушные" М.Айрапетовой в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида» (Симферополь, 2018).

Дирижер-постановщик оперы "Путешествие Голубой стрелы" И.Холопова в рамках лаборатории молодых композиторов и драматургов "КоОПЕРАция"

Дирижер-постановщик оперы "Дон Жуан" В.А.Моцарта (Варна, Болгария, 2019).

Дирижер-постановщик оперы "Маленький трубочист" Б. Бриттена (режиссер-постановщик О.В.Долин, Камерная сцена им. Б.А. Покровского Большого театра, 2020).

Дирижер-постановщик оперы "Гостиный двор" В.А.Пашкевича (режиссер-постановщик Г.С.Черепанов, Камерная сцена им. Б.А. Покровского Большого театра, 2022).

Директор продюсерского центра OPERAfusion.

В репертуаре дирижера

оперы:

"Евгений Онегин" П.И.Чайковского

"Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова

"Алеко" С.В.Рахманинова

"Дидона и Эней" Г.Пёрселла

“Юлий Цезарь и Клеопатра” Г.Ф.Генделя

"Гензель и Гретель" Э.Хумпердинка

"Редкая вещь" В.Мартин-и-Солера

"Гостиный двор" В.А.Пашкевича

"Дон Жуан", "Волшебная флейта", "Милосердие Тита", "Директор театра" В.А.Моцарта

"Лунный мир" Й.Гайдна

"Пимпиноне" Г.Телемана

"Блудный сын", "Давайте создадим оперу" Б.Бриттена

"Колокольчик", "Линда ди Шамуни" Г.Доницетти

"Аида" Дж.Верди

"Травиата" Дж.Верди

"Лазарь, или Торжество Воскрешения" Ф.Шуберта — Э.Денисова,

"Stabat Mater" Дж.Б.Перголези

"Человеческий голос" Ф.Пуленка

"Богема" Дж.Пуччини

"Ариаадна на Наксосе" Р.Штрауса

"Искатели жемчуга" Ж.Бизе

"Титий Безупречный" А.П.Маноцкова

"Луна" К.Орфа

"Лиса-плутовка"  Л.Яначека

"Анна Снегина" В.Г.Агафонникова

"Ревизор" В.С.Дашкевича

"Один день Ивана Денисовича", "Легенда о граде Ельце" А.В.Чайковского

"Сююмбике" Р.З.Ахияровой

оперетты:

"Летучая мышь" И.Штрауса

"Москва, Черёмушки" Д.Д.Шостаковича

"Вольный ветер" И.О.Дунаевского

"Перикола" Ж.Оффенбаха

"Холопка" Н.М.Стрельникова

балеты:

"Щелкунчик", “Спящая красавица” П.И.Чайковского

"Ромео и Джульетта" С.С.Прокофьева

"Пульчинелла" И.Ф.Стравинского

"Анюта" В.А.Гаврилина

"Орландо" на музыку Элгара, Глинки, Гласса, Ауэрбах, Кац-Чернин

“Чайка” на музыку И.А.Демуцкого

“Мастер и Маргарита” на музыку А.Г.Шнитке и М.Лазара

"Тщетная предосторожность" Л.Герольда

"Made in Bolshoi", "Времена года", "Танцемания" на музыку А.Королева, А.Глазунова, Ю.Красавина

симфонии и концерты Корелли, Баха, Бетховена, Моцарта, Гайдна, Шуберта, Шумана, Мендельсона-Бартольди, Брамса, Дворжака, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Лятошинського, Корндорфа, Губайдулиной, Шнитке, Подгайца, Броннера, Холопова, Мурсякаева, Маноцкова и многие другие произведения.

Айрат Кашаев сотрудничает со многими известными исполнителями и коллективами. Среди его партнеров по сцене:   Никита Борисоглебский, Александр Рамм, Вадим Холоденко, Валентин Урюпин,  Андрей Гугнин, Сергей Поспелов, Сергей Полтавский, Михаил Казиник, Артем Варгафтик, Венера Гимадиева, Михаил Казаков,  Алексей Тихомиров, Илья Гайсин,  Елена Корженевич, Ирина Сопова, Алексей Сканави, Алиса Гицба,  ; обладатель Гран-при Европы детский хор «Весна», Лауреат международных конкурсов детский хор «Аврора», Хор «Московская оратория», Камерный хор московской консерватории, Государственный камерный хор Республики Татарстани др.

Примечания

Ссылки 
 «Планеты» и Шостакович: в Казани состоялся долгожданный концерт Госоркестра РТ, дирижёр - Айрат Кашаев 
 «Вам очень идёт Шостакович» 
 Известия Татарстана. Айрат Кашаев: «Люблю петь под гитару, несмотря на то, что работаю в академическом жанре» 

Дирижёры по алфавиту
Дирижёры России
Академические музыканты России
Оперные дирижёры